De Magistris oder de Magistris ist der Familienname folgender Personen:

 Gianni De Magistris (* 1950), italienischer Wasserballspieler

 Pietro de Magistris († 1628), italienischer Steinmetz
 Riccardo De Magistris (* 1954), italienischer Wasserballspieler